Agou steht für:

 Mont Agou, Berg in Togo
 Agou (Elfenbeinküste), ivorische Gemeinde im Département d’Adzopé
 Agou (Präfektur), togolesische Präfektur in der Region Plateaux

Agou ist der Nachname von:

 Christophe Agou, französischer Fotograf (1969–2015)